Schloss Augustenburg steht für:

 Schloss Augustenburg (Karlsruhe) in Karlsruhe-Grötzingen, Baden-Württemberg
 Schloss Augustenburg (Dänemark) in Augustenburg auf der Insel Alsen